Schmid steht für:
 Schmid, deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Schmid (Handelskette), eine Filialkette für Modeartikel

Schmid ist der Name folgender Familien:
 Schmid (Industriellenfamilie), Schweizer Industriellenfamilie aus Thalwil
 Schmid (Junkerfamilie), Schweizer Junkerfamilie aus Zürich
 Schmid (Landleutefamilie), Schweizer Landleutefamilie im Kanton Schwyz

Siehe auch:
 Mount Schmid, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Schmidhöhe, Höhenzug im Viktorialand, Antarktika
 Schmid-Oberrautner, historisches Gehöft in Bozen, Südtirol
 Schmidl